Lipit-ili (akad. Lipit-ilī, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane li-pi5-it-ì-li) – książę, syn akadyjskiego króla Naram-Sina, brat Szar-kali-szarri. Zgodnie z jedną z inskrypcji Naram-Sina był on zarządcą miasta Marad (énsi már-daki) i wzniósł w tym mieście świątynię poświęconą bogu Lugal-Marada.

Przypisy

Bibliografia 
 Frayne D.R., Sargonic and Gutian Periods (2234-2113 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia – Early Periods, tom 2, University of Toronto Press, 1993.

Mezopotamscy książęta
Akadyjczycy